Le tournoi de tennis de Bogota est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2000, classée en catégorie Tier IVa, se dispute du 7 au .

Patricia Wartusch remporte le simple dames. En finale, elle bat Tathiana Garbin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura Montalvo et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2000 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2000
Bogota
2000 en Colombie
Tennis en février 2000